

Населені пункти та їхні частини

 Бобровець — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бобровець — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Бобровець — село в гміні Сментово-Ґранічне Староґардського повіту Поморського воєводства
 Бобровець — село в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бобровець — частина села Клещин у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Річки 
 Бобровець — струмок в Івано-Франківській області
 Бобровець — річка в Хмельницькій області

Примітки